Het toernooi om het wereldkampioenschap dammen 1960 werd gespeeld van vrijdag 14 oktober t/m zaterdag 12 november 1960 door 14 deelnemers in Nederland. Vjatsjeslav Sjtsjogoljev uit de Sovjet-Unie werd winnaar met 42 punten uit 26 partijen. Hij eindigde hiermee één punt voor Baba Sy uit Senegal.

Eindstand 

Wereldkampioenschap dammen
Dammen in Nederland
Dammen in 1960
Dammen